Сегунда Лига 2005/2006 () — 16-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 21 августа 2005 года и закончился 7 мая 2006 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 2005/06 на rsssf.com

2005/2006
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2005 году
Спорт в Португалии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006